Mellby socken kan avse:

Mellby socken, Småland – en socken i Småland som ingick i Södra Vedbo härad (Eksjö kommun)
Mellby socken, Västergötland – en socken i Västergötland som ingick i Kållands härad (Lidköpings kommun)
Norra Mellby socken – en socken i Skåne som ingick i Västra Göinge härad (Hässleholms kommun)
Södra Mellby socken – en socken i Skåne som ingick i Albo härad (Simrishamns kommun)
Stora Mellby socken – en socken i Västergötland som ingick i Bjärke härad (Alingsås kommun)